Пильня — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пильня — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Пильня — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Пильня — деревня в Темниковском районе Мордовии.

См. также 
 Пыльня